Заречный — посёлок в Советском районе Алтайского края. Входит в состав Шульгинского сельсовета.

География 
Расположен на безымянной протоке реки Катуни, в 4 км к 4северо-западу от села Шульгинка, административного центра сельского поселения.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 95 %.

Примечания 

Населённые пункты Советского района (Алтайский край)